Albert Riera (1982), een Spaans profvoetballer 
Sito Riera (1987), een Spaans profvoetballer, broer van Albert
Oriol Riera (1986), een Spaans voetballer
Arnau Caldentey Riera (1981), een Spaans profvoetballer.
La Riera de Gaià, een gemeente in de Spaanse regio Catalonië